Division 1 i handboll för herrar 2012/2013 var den tredje högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2012/2013. Den bestod av 24 lag uppdelade i två serier, en norr- och en söderserie. Det främsta laget i varje serie gick upp i Allsvenskan medan de lag 2 och 3 i varje serie gick till kvalspel till Allsvenskan. Lag 9 och 10 gick till kvalspel för att hålla sig kvar i division 1 medan de två sämsta lagen flyttades ner direkt till division 2.

Norra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Södra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
H 65 Höör – Tyresö IF 54–55 (26–32, 28–23)
Borås HK 84 – Anderstorps SK 51–58 (28–30, 23–28)

Direkt off
Tyresö IF – IF Hallby HK 1–2 i matcher (27–24, 31–18, 36–19)
Anderstorps SK – HK Varberg 0–2 i matcher (25–30, 30–34)

Kvalspel till Division 1

Semi off
Semi off bestod av åtta lag från Division 2, där de fyra vinnarna gick vidare till Direkt off.

Karlshamns HF – Kärra HF 40–56 (24–25, 16–31)
HP Alingsås – Team Drott 78 52–56 (26–26, 26–30)
Enköpings HF – Hallstahammars SK 51–68 (27–32, 24–36)
HK Cliff – Brännans IF 68–55 (41–22, 27–33)

Direkt off
Direkt off bestod av fyra vinnare från semi off och fyra lag från Division 1 och spelades i bäst av tre matcher.

HK Cliff – HK Silwing/Troja 0–2 i matcher (29–37, 27–29)
Hallstahammars SK – Lidingö SK 1–2 i matcher (26–22, 20–26, 20–21)
Kärra HF – IF Kristianstad 1–2 i matcher (20–19, 18–28, 23–25)
Team Drott 78 – Eslöv HF 2–0 i matcher (30–25, 31–28)

Källa
Everysport.com

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2012
Handbollssäsongen 2012/2013
2012/2013